Solar er en free jazz-gruppe. Gruppen består af Eli Yamin (piano), Adam Bernstein (bas) og Andy Demos (trommer).

Bandet har samarbejdet med Thelonious Monk, Charles Mingus, Sun Ra og Duke Ellington.

Referencer 

Jazzorkestre